Йосеф Шай «Йосси» Бенаюн (, при рождении ; род. 5 мая 1980 года, Димона, Израиль) — израильский футболист, атакующий полузащитник. Рекордсмен сборной Израиля по количеству матчей (102).

Карьера

«Маккаби Хайфа» 
В 17 лет полузащитник играл за взрослую команду «Беер Шева», но не смог спасти её от вылета во второй дивизион. После этого Бенаюн перебрался в «Маккаби» из Хайфы, за который за два сезона забил более 50 мячей. Через сезон Бенаюн помог хайфской команде завоевать чемпионский титул в Израиле, а сам стал лучшим бомбардиром клуба. Через сезон «Маккаби» вместе с Йосси повторили своё достижение. Всего же в 130 матчах за «Маккаби» Бенаюн забил 55 мячей.

«Расинг Сантандер» 
В 2003 году Бенаюн перешёл в испанский клуб «Расинг» из Сантандера, где стал одним из лучших игроков и бомбардиров по ходу сезона 2004/05. В 101 матче за «Расинг» он забил 21 гол.

«Вест Хэм Юнайтед» 
В июле 2005 года Бенаюн подписал четырёхлетний контракт с «Вест Хэм Юнайтед», после того как клубы договорились о стоимости перехода в 2,5 миллиона фунтов. Дебют Бенаюна в Премьер-лиге состоялся 13 августа 2005 года (в матче против «Блэкберна»). С клубом Бенаюн дошёл до финала Кубка Англии и стал одним из лидеров клуба. Следующий сезон получился не таким удачным. «Вест Хэм» еле-еле удержался в Премьер-лиге, в заключительном туре переиграв «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» 
12 июля было объявлено о том, что Йосси подписал 4-летний контракт с клубом. 13 июля он был представлен прессе вместе с другим новичком «Ливерпуля» Райаном Бабелем. Дебют Бенаюна состоялся 15 августа 2007 года в матче против «Тулузы», состоявшемся в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА. В свой первый же сезон в «Ливерпуле» Йосси сумел дважды отличиться хет-триками — в ноябре он забил три гола в ворота «Бешикташа» в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, завершившемся разгромом турецкой команды на «Энфилде» со счётом 8:0. А в январе 2008 года он забил ещё три гола в ворота «Хавант энд Уотерлувилл», любительского клуба, с которым «красные» встречались в рамках четвёртого раунда Кубка Англии. По итогам сезона Бенаюн стал одним из шести игроков «Ливерпуля», которые в кампании 2007/08 отличились десятью и более забитыми мячами во всех соревнованиях.

5 августа 2008 года было подтверждено, что Йосси сменил номер 11, под которым он играл в предыдущем сезоне, на свой любимый 15 — именно под пятнадцатым номером он выступает в сборной Израиля.

В январе 2010 года шли переговоры о трансфере футболиста в московское «Динамо», но Рафаэль Бенитес хотел более выгодную сумму за трансфер игрока.

«Челси» 
Говорили о том, что летом 2010 года Бенаюн может перейти в «Спартак Москва», который, якобы, предлагал за него 6 миллионов фунтов. Позднее появилась информация о том, что на Бенаюна претендует лондонский «Челси», предлагавший за футболиста 5,5 миллионов фунтов. 2 июля 2010 года было официально подтверждено, что израильтянин перебрался на «Стэмфорд Бридж». 21 августа 2010 года Бенаюн отметился забитым голом в гостевой встрече c «Уиган Атлетик», в которой «синие» одержали победу со счетом 6:0. В октябре Бенаюн порвал связки ахиллова сухожилия и выбыл из строя на полгода.

«Арсенал» 
31 августа 2011 года был отдан в аренду в «Арсенал» до конца сезона. За год аренды сыграл всего 19 матчей, где в 10 вышел в основе, а в 9 на замену, при этом был 8 раз заменён. Забил 4 мяча, отдал 1 голевую передачу и получил 1 жёлтую карточку.

«Вест Хэм Юнайтед» 
31 августа 2012 года Йосси Бенаюн вернулся в «Вест Хэм Юнайтед», где выступал на правах аренды до январского трансферного окна с возможностью продления срока соглашения до конца сезона. Однако, так и не проявив себя, вернулся в «Челси» во время зимнего трансферного окна.

Летом 2013 года, по истечении срока контракта с «Челси», Бенаюн самостоятельно поддерживал форму на родине, тренируясь с «Маккаби» из Хайфы.

«Куинз Парк Рейнджерс» 
1 января 2014 года Йосси в качестве свободного агента перешёл в «Куинз Парк Рейнджерс». По итогам сезона он помог своему клубу вернуться в Премьер-лигу.

«Маккаби Хайфа» 
6 июня 2014 года Бенаюн заключил двухгодичный контракт с клубом «Маккаби», в котором ранее уже играл. Его заработок составит 500 000 долларов за сезон.

«Маккаби Тель-Авив» 
15 июня 2016 года 36 летний хавбек перешёл в состав «желтых» на правах свободного агента из хайфского «Маккаби».

Международная карьера 
Бенаюн был игроком сборной Израиля не старше 16 лет, которая в 1996 году заняла третье место на чемпионате Европы среди юношей этой возрастной категории. Его дебют в первой команде страны состоялся в ноябре 1998 года в матче против Португалии. В течение отборочной кампании к Чемпионату мира 2006 года Бенаюн стал одним из лидеров своей сборной. Сначала в домашнем матче против Кипра он сравнял счёт (матч закончился победой израильтян), потом дважды отличился в матче против Швейцарии, а затем отдал голевую передачу, которая помогла его команде победить. 2 сентября 2010 года забил три мяча в ворота сборной Мальты, что помогло бело-голубым одержать победу со счётом 3:1.

28 мая 2014 года побил рекорд Арика Бенадо по количеству выступлений за сборную Израиля. Он вышел на замену на 64-й минуте матча с Мексикой. Эта игра стала 95-й за сборную своей страны в его карьере.

Достижения

Командные 
«Маккаби Хайфа»
 Чемпион Израиля (2): 2000/01, 2001/02

«Челси»
 Победитель Лиги Европы УЕФА (1): 2013

Личные 
 Футболист года в Израиле: 2001

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте футбольного клуба «Куинз Парк Рейнджерс»
 Профиль игрока на официальном сайте футбольного клуба «Liverpool»
 Профиль и статистика игрока на LFCHistory.net
 Профиль игрока на LiverpoolFC.ru
 Профиль игрока на Liverbird.ru
 Профиль игрока на ElelIsrael.com
 Профиль игрока на Soccerbase.com

Игроки сборной Израиля по футболу
Игроки сборной Израиля по футболу (до 21 года)
Футболисты Израиля
Игроки ФК «Хапоэль» Беэр-Шева
Игроки ФК «Маккаби» Хайфа
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Маккаби» Тель-Авив